Le maître d'armes est une expression qui peut faire référence à :

Sport  
 Le maître d'armes est la personne qui enseigne l'escrime ou des arts martiaux.

Personnages 
 Le Maître d'armes est un personnage fictif de la licence Les Maîtres de l'univers de Mattel.
Le maître d'armes est un personnage fictif de la série Kaamelott joué par Christian Bujeau.

Roman 

 Le Maître d'armes est un roman d'Alexandre Dumas publié en 1840 mettant en scène le Maître d'armes Augustin Grisier lors de son séjour en Russie.

Bande dessinée 

 Le Maître d'armes est le  de la série de bande dessinée De cape et de crocs d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou.

Cinéma 

 Le Maître d'armes (The Swordsman) est un film réalisé  en 1992 par Michael Kennedy, avec Lorenzo Lamas ;
 Le Maître d'armes est un film réalisé  en 2006 par Ronny Yu, avec Jet Li.

Voir aussi 
 La Fiancée du maître d'armes, un film réalisé par Louis Feuillade en 1908.